Pendżab – kraina historyczna w południowej Azji
 Pendżab – stan w Indiach
 Pendżab – prowincja w Pakistanie